Daschner ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Daschner (* 1940), deutscher Mediziner
 Julia Daschner (* 1980), deutsche bildgestaltende Kamerafrau und Filmemacherin
 Katrina Daschner (* 1973), deutsche Fotografin, Künstlerin und Filmemacherin
 Lukas Daschner (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Reinhold Daschner (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Stephan Daschner (* 1988), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Daschner-Prozess
 Taschner